Kohlebergbau bzw. Kohlebergwerk steht für:
 Steinkohlenbergbau
 Braunkohlebergbau

Siehe auch:
 Bergwerk